Громкий:
 Громкий — посёлок в Маложинском сельсовете Брагинского района Гомельской области Белоруссии.
 «Громкий» — миноносец 1904 года типа «Грозный» Второй Тихоокеанской эскадры, геройски погибший в Цусимском сражении.
 «Громкий» — эскадренный миноносец типа «Новик», затопленный в Цемесской бухте, 1913 - 1918 годы
 «Громкий» — эскадренный миноносец проекта 7  Балтийского флота, 1936 - 1960 годов .
 «Громкий» — сторожевой корабль проекта 1135М  Северного флота, 1978 - 1998 годов .
 «Громкий» — корвет 2018 года проекта 20380 в составе Северного флота.